Соревнования в лыжной гонке на 15 км свободным стилем среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2015 года в Фалуне прошли 25 февраля.

34-летний швед Юхан Ульссон второй раз стал чемпионом мира, ранее он побеждал на дистанции 50 км на чемпионате мира 2013 года.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2015